Джиммі Докінс, Джеймс Ге́нрі «Джи́ммі» До́кінс (англ. James Henry «Jimmy» Dawkins, 24 жовтня 1936, Тчула, США — 10 квітня 2013, Чикаго, США) — американський блюзовий співак і гітарист, автор пісень, музичний продюсер, представник чиказької блюзової сцени.
 Едвард Докінс (англ. Eddie Dawkins, нар. 11 серпня 1989, Інверкаргілл, Нова Зеландія) — новозеландський велогонщик, срібний призер Олімпійських ігор 2016 р.